Маке́евка () — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Макеевского сельского округа. Код КАТО — 113841200.

География 
Село расположено на берегу реки Жыланды, в северной части района, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к северу от административного центра района — города Атбасар, в 4 километрах к северу от административного центра сельского округа — села Шуйское.

Абсолютная высота — 309 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Шуйское — на юге, село Новосёловка — на севере.

Западнее села проходит проселочная дорога «Чашке — Атбасар».

Население 
В 1989 году население села составляло 501 человек (из них русские — 56 %, немцы — 32 %).

В 1999 году население села составляло 519 человек (324 мужчины и 195 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 147 человек (73 мужчины и 74 женщины).

Известные жители и уроженцы 
 Бабаков, Алексей Иванович (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.

Улицы 
 ул. Молодежная
 ул. Набережная
 ул. Степная
 ул. Целина

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Атбасарского района